

Населені пункти та їхні частини
 Марянка — село в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — село в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — село в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — село в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Марянка — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Марянка — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Марянка — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Марянка — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Марянка — село в гміні Віжайни Сувальського повіту Підляського воєводства
 Марянка — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Марянка — частина міста Шамоцин у Ходзезькому повіті Великопольського воєводства
 Марянка — частина села Шпеталь-Ґурни в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марянка — частина села Вулька-Орловська в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — частина села Пшиточно в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — частина села Воля-Пшибиславська в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — частина села Воскшеніце-Дуже в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — частина села Пящиці в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — частина села Дукачев у гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Марянка — частина села Кросна-Весь у гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Марянка — частина села Крочице в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Марянка — колонія в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Марянка — колонія в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Марянка — осада в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства

Примітки